Grafenöd ist der Ortsname von

 Grafenöd (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grafenöd (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Grafenöd (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern